Sigma:

 American Sigma — ранее независимая американская компания, производитель аналитического оборудования.
 Sigma Corporation — японский производитель фототехники.
 Ford Sigma — семейство двигателей от Ford Motor Company.
 Mitsubishi Sigma — название различных автомобилей «Мицубиси»:
 Mitsubishi Galant Σ (Sigma) — версия седана Mitsubishi Galant, выпускавшаяся с 1976 по 1987.
 Chrysler Sigma — версия Mitsubishi Galant, выпускавшаяся австралийским отделением «Крайслера» с 1977 по 1980, а затем на том же заводе под названием Mitsubishi Sigma с 1980 по 1987.
 Пятое поколение Mitsubishi Galant, продававшееся в США с 1984 по 1990.
 Экспортные версии седана и универсала Mitsubishi Diamante, производившиеся в Австралии с 1990 to 1996.
 Sigma DP — линейка компактных цифровых фотоаппаратов японской компании «Сигма».
 Sigma Harmonics — японская ролевая игра, выпущенная компанией Square Enix в 2008 году.
 Sigma SD — линейка цифровых однообъективных зеркальных фотоаппаратов японской фирмы Sigma Corporation.
 Sigma SD1 — цифровой зеркальный фотоаппарат японской компании «Сигма».
 Sigma SD14 — цифровой зеркальный фотоаппарат японской компании «Сигма».
 Sigma SD15 — цифровой однообъективный зеркальный фотоаппарат японской фирмы Sigma Corporation.
 Sigma Team — российская компания, специализирующаяся на разработке компьютерных игр.
 Sigma-Aldrich — компания по производству и продаже особо чистых химических веществ.
 Sigma — британский дуэт, исполняющий музыку в стиле «драм-н-бейс».
 Sigma — альбом японского музыкального коллектива REOL 2016 года.

См. также 
 Сигма